Wöhr oder Woehr ist

ein Ortsname in Deutschland:
 Wöhr (Eggstätt), Ortsteil der Gemeinde Eggstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wöhr (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wöhr (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern
 Wöhr (Neustadt an der Donau), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
 Burg Wöhr
 Wöhr (Wiesenttal), Ortsteil des Marktes Wiesenttal, Landkreis Forchheim, Bayern
 Wöhr (Münchsmünster), ehemalige Gemeinde mit den Ortsteilen Griesham,  Nieder-, Mitter- und Oberwöhr, jetzt Gemeinde Münchsmünster, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

ein Ortsname in Österreich:
 Wöhr (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wöhr (Gemeinde Pettenbach), Ort der Gemeinde Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

ein Ortsname in Tschechien
 Ostrov (Březová) (Wöhr), Wüstung in der Gemeinde Březová, Okres Sokolov

Familienname:
 Jasmin Wöhr (* 1980), deutsche Tennisspielerin
 Johann Wöhr (1842–1896), österreichischer Geistlicher, Politiker und Schriftsteller
 Karl Wöhr (1919–1985), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Lia Wöhr (1911–1994), deutsche Schauspielerin, Regisseurin, Tänzerin, Sängerin und Fernsehproduzentin
 Marc C. Woehr (* 1973), deutscher Künstler
 Steffen Müller-Wöhr (* 1960), deutscher Künstler
 Wolfram Wöhr (* 1956), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Alte Wöhr